Бету — прозвище в португальском языке, происходящее от нескольких имён.

Известные носители 
 Антониу Алберту Баштуш Пимпарел (род. 1982) — португальский футболист, вратарь.
 Норберто Берсике Гомеш Бетуншал (род. 1998) — португальский футболист, нападающий.
  (род. 1976) — бразильский футболист, защитник.
 Роберту Северу (род. 1976) — португальский футболист, защитник.
 Веберт да Силва Мигель (род. 1986) — бразильский футболист, полузащитник.